Coscienza – concetto che esprime la presenza alla mente della realtà oggettiva
 Coscienza – in filosofia, attività con la quale il soggetto conosce la sua stessa oggettività e tutto ciò che è esterno a questa
 Coscienza – in neurologia, stato fisiologico caratterizzato da vigilanza e consapevolezza
 Coscienza – in psichiatria, capacità di percepire gli stimoli sensoriali e di portare avanti e controllare i processi di pensiero
 Coscienza – in psicologia, capacità di individuare le relazioni tra sé e il proprio ambiente circostante